|-
| 176901 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176902 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176903 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176904 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176905 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176906 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176907 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176908 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176909 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176910 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176911 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176912 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176913 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176914 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176915 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176916 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176917 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176918 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176919 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176920 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176921 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176922 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176923 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176924 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176925 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176926 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176927 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176928 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176929 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176930 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176931 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176932 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176933 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176934 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176935 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176936 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176937 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176938 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176939 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176940 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176941 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176942 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 176943 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176944 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176945 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176946 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176947 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176948 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176949 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176950 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176951 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176952 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176953 - ||  || 6 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176954 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176955 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176956 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176957 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176958 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176959 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176960 - ||  || 8 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176961 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176962 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176963 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176964 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176965 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176966 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176967 - ||  || 8 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176968 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176969 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176970 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176971 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176972 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176973 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176974 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176975 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176976 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176977 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176978 - ||  || 15 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176979 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176980 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176981 - ||  || 11 decembrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176982 - ||  || 29 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176983 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176984 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176985 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176986 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176987 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176988 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176989 - ||  || 1 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 176990 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176991 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176992 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176993 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176994 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176995 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176996 - ||  || 5 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 176997 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176998 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 176999 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177000 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-